Синск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Синск — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Синск — деревня в Лоевском районе Гомельской области.

Россия 
 Синск — село в Хангаласском улусе Якутии.